Mafia је серијал акционо-авантуристичких видео-игара. Све наслове, изузев трећег, развила је компанија 2K Czech (раније Illusion Softworks) док је поменути трећи наставак развила компанија Hangar 13 која је и тренутни развијач. Од 2007. године, издавач игара из овог серијала је компанија 2K.

Игре у серијалу Mafia смештене су на измишљеним локацијама које су прављене по узору на америчке градове. Радње се одвијају у прошлости; од раздобља Велике депресије до 1960-их. Гејмплеј се одвија у отвореном окружењу где играч може да прелази мисије како би напредовао с причом као и да обавља споредне задатке. 

Радња сваке од игара у серијалу се врти око различитих протагониста који покушавају да се уздигну и покажу у криминалном свету, иако разлози за то варирају од игре до игре. 

Тренутно је у процесу развијања преднаставак серијала, а такође је у плану развијање и петог наслова у истом.

Игре

Списак ликова 

 Напомена: Празна, тамносива ћелија у табели означава лика који се није појавио у одређеној игри.

Референце

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт

Серијали видео-игара